Cet article propose une liste des personnages dIci tout commence (ITC), feuilleton télévisé français produit par Telfrance et ITC Prod et créé par Coline Assous, Éric Fuhrer et Othman Mahfoud.

Personnages principaux et réguliers 
 Famille Armand-Devaut
 Rose Latour (Vanessa Demouy) (épisodes 1 à 86, 100 à…)
 Clotilde Armand (Elsa Lunghini) (épisodes 1 à 360, 382 à 539, 561 à…)
 Jérémy Devaut (Pierre Hurel) (épisodes 1 à 184, 251 à 276, 515 à 539)
 Auguste Armand (†) (Francis Huster) (épisodes 1 à 36)
 Famille Guinot
 Claire Guinot (Catherine Marchal) (épisodes 1 à 250, 302 à 404, 437 à 443, 466 à…)
 Louis Guinot (Fabian Wolfrom) (épisodes 1 à 68, 113 à 320, 328 et 336, 392 à 474, 487 à…)
 Famille Teyssier
 Emmanuel Teyssier (Benjamin Baroche) (épisodes 1 à 322, 343 à…)
 Constance Teyssier (Sabine Perraud) (épisodes 2 à…)
 Théo Teyssier (Khaled Alouach) (épisodes 2 à 460, 469 et 474, 481 à…)
 Charlène Teyssier () (épisodes 2 à 474, 487 à…)
 Axel Teyssier (Thomas Da Costa) (épisodes 361 à 520, 546 à…)
 Famille Myriel
 Antoine Myriel (Frédéric Diefenthal) (épisodes 1 à 86, 100 à 187, 209 à 379, 405 à…)
 Souleymane Myriel (Dembo Camilo) (épisodes 40, 80 à 86, 283 à 379, 405 à 473, 505 à…)
 Famille Rigaut-Lacroix
 Salomé Dekens (Aurélie Pons) (épisodes 1 à 509, 527 à…)
 Kelly Rigaut (Axelle Dodier) (épisodes 61 à…)
 Laetitia Rigaut (Florence Coste) (épisodes 61 à 218, 261 à 474, 492 à…)
 Thomas Lacroix (Ifig Brouard) (épisodes 504, 517 à…)

 Personnel de l'Institut
 Lisandro Iñesta (Agustín Galiana) (épisodes 1 à 599, 627 à…)
 Gaëtan Rivière (Terence Telle) (épisodes 9 à 280, 307 à…)
 Olivia Listrac (Virginie Caliari) (épisodes 125 à 181, 241 à 322, 350 à 404, 449 à…)
 Joachim Guéraud (Janis Abrikh) (épisodes 187 à 211, 247 et 248, 300, 330 à 336, 359 et 360, 458 à…)
 Zacharie Landiras (Julien Alluguette) (épisodes 233 à 431, 501 à…)
 Noémie Matret (Lucia Passaniti) (épisodes 1 à 280, 307 à 345, 438 à 465)
 Guillaume Devaut (Bruno Putzulu) (épisodes 1 à 465, 489)

 Promo 2019-2022
 Marta Gueraud (Sarah Fitri) (épisodes 1 à 352, 370 à 380)

 Promo 2020-2023
 Maxime Delcourt-Bertrand (Clément Rémiens) (épisodes 1 à 323)
 Greg Delobel (Mikaël Mittelstadt) (épisodes 1 à 568)
 Eliott Prévost (Nicolas Anselmo) (épisodes 1 à 405, 426 à 623)
 Hortense Rochemont (Catherine Davydzenka) (épisodes 1 à 155, 170 à…)
 Lionel Lanneau (Lucien Belvès) (épisodes 1 à 188, 209 à…)
 Mehdi Mabsoute (Marvin Pellegrino) (épisodes 1 à 54, 76 à 155, 170 à 490, 505 à…)
 Jude Bergeret (Galaad Quenouillière) (épisodes 534 à…)
 Élodie Larroudé (Sarah-Cheyenne Santoni) (épisodes 1 à 81, 108 à 187, 309 à 314, 534 à 549)
 Ludivine Rivière (Alizée Bochet) (épisodes 1 à 187, 254 à 290)
 Louane Rivière (Sidney Cabot-Sambosi) (épisodes 1 à 187)

 Promo 2021-2024
 Ambre Martin (Claire Romain) (épisodes 193 à…)
 Jasmine Kasmi (Zoï Sévérin) (épisodes 211 à…)
 Deva Syed (Kathy Packianathan) (épisodes 211 à…)
 Tom Azem (Tom Darmon) (épisodes 211 à…)
 Promo 2022-2025
 Solal Fayet (Benjamin Douba-Paris) (épisodes 193 à…)
 Ethan Cardone (Rik Kleve) (épisodes 474 à…)
 Samia Naji (Emma Boulanouar) (épisodes 475 à…)
 Victorine Rochemont (Lou Ladegaillerie) (épisodes 475 à…)
 Billie Coudert (Margaux Kaguilar) (épisodes 475 à…)
 David Gauthier (Liam Hellmann) (épisodes 475 à…)
 Master 2022-2024
 Anaïs Grimbert (Julie Sassoust) (épisodes 1 à 509, 527 à 547)
 Enzo Lopez (Azize Diabaté) (épisodes 1 à…)
 Livio Rossi (Corentin Pellis) (épisodes 485 à…)
Famille Gaissac

Vincent Gaissac (Flavio Parenti) (épisodes 9 à 193)
 Diego Gaissac (Arsène Jiroyan) (épisodes 22 à 206, 231 à 300, 366, 382 et 383, 427 à 444)
 Isabelle Gaissac (Marina Moncade) (épisodes 31 à 193, 282, 300, 382 à 390, 429 à 435)
 Célia Gaissac (Rebecca Benhamour) (épisodes 1 à 303, 321 à 450)

 Autres personnages
 Nicolas Ferigno (Fabien Caleyre) (épisodes 505, 523 à 531, 543 à 588)
 Tony (Kévin Dias) (épisodes 421 à 496)

Personnages secondaires et invités 

(classés par ordre alphabétique)
Les personnages décédés sont signalés par le symbole (†)
 B
 Capitaine Brassac (Laurent Collombert) (épisodes 6 à 15, 65 à 79, 114, 154 à 156, 185, 252 à 254, 270 à 275, 394 à 399)
 Alex Bertrand (Alexandre Brasseur) (épisodes 40 et 300)
 Gaëlle Boisseron (Julie Dommanget) (épisodes 68 à 81)
 Lauren Belvaux (Vanessa Liautey) (épisodes 278 et 279, 346 à 351, 401 à 403)
 C
 Aurélien Canella (Bertrand Goncalves) (épisodes 289 à 300)
 Annabelle Cardone (Alexandra Vandernoot) (épisodes 309 à 314, 328, 414 à 419, 444 à 465, 474 à 489, 534 à 547)
 Marius Carlota (Damas Roy) (épisodes 441 à 454)
 Alban Christo (†) (Franck Libert) (épisodes 442 à 451)
 D
 Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) (épisodes 3 et 40, 55 à 59, 239)
 Judith Delcourt-Bertrand (Alice Varela) (épisode 40)
 Marianne Delcourt (Luce Mouchel) (épisodes 57 à 59, 143 à 153)
 Benoît Delobel (Joseph Malerba) (épisodes 98 à 115, 257 à 260, 300, 439 à 465, 556 à 565)
 Delphine Delobel (Christelle Reboul) (épisodes 98 à 115, 257 à 260, 556 à 565)
 F
 Swan Freyssinet (Cyril Durel) (épisodes 444 à 465)
 Edouard Fayet (Mark Grosy) (épisodes 452, 458, 459 et 587 à…)
 Lya Fayet (Annie Milon) (épisodes 452, 458 et 459)
 G
 Alice Gaissac (Diane Robert) (épisodes 150 à 193)
 Léna Guibert (Anaïs Raciti) (épisodes 211 à 214, 350 à 366)
 Florence Guibert (Fanny Gilles) (épisodes 350 à 367)
 Mathieu Grimbert (†) (Valentin Duclaux) (épisodes 492, 495, 499, 501, 502 et 504)
 Héléna Gadarinian (Kit Picamoles) (épisodes 508, 509 et 549 à 558)
 I
 Esteban Iñesta (Noa Da Silva) (épisodes 45 et 69, 74 à 79, 111 et 137, 294 à 296, 343, 370, 381 et 572 à 574)
 K
 Boris Kasmi (Yannick Rosset) (épisodes 366 à 375, 400 à 405)
 Mylène Kasmi (Charley Fouquet) (épisodes 366 à 375, 400 à 405)
 L
 Hugues Leroy (Yann Sundberg) (épisodes 53 à 100, 388 et 389)
 Lilian (Robin Rouby) (épisodes 131 à 147)
 Stéphane Lanneau (Pierre Bénézit) (épisodes 162 à 170, 213 à 230, 344 à 364, 379)
 Zoé Lanneau (Maïa Bringue) (épisodes 162 à 170, 213 à 230, 349 à 364, 379)
 Inès Lanneau (Romy Durand) (épisodes 162 à 170, 216 à 230, 351 à 355, 379)
 Alyssia Lacroix (Line Anglade) (épisodes 504, 523, 538, 556, 563, 569)
 M
 Valérie Myriel (Élisa Sergent) (épisodes 80 à 86)
 Lina Mabsoute (Évelyne El Garby-Klaï) (épisodes 141 à 154, 300, 320 et 321)
 Stella Matret (Anaïs Parello) (épisodes 191 à 308, 337 et 338)
 Jade Martin (Léa Zerbib) (épisodes 240 à 245)
 Gabrielle Massa (Claire Morin) (épisodes 266 à 289)
 Julia Massot (Valérie Baurens) (épisodes 295 à 300, 351 à 365)
 Cécile Meyer (Laurence Yayel) (épisodes 488 à 509, 569 à 581 et 588)
 N
 Séverine Niémont (Magali Lerbey) (épisodes 532 à 540, 548 et 554)
 P
 Pascal Prévost (Jean Fornerod) (épisodes 289 à 301, 616 et 617)
 Lucas Pelletier (Yoann Fournereau)(épisodes 580, 581, 586 et 587) 
 Virginie Pelletier (Lola Veron)(épisode 580)
 R
 Caroline Rivière (Alika Del Sol) (épisodes 14 à 132)
 Daniel Rochemont (Pierre Azema) (épisodes 46 et 47, 73, 86 à 90, 100, 386 à 390)
 Eugénie Rochemont (Sophie Duez) <small>(épisodes 657)
 Sylvie Rigaut (Élise Tielrooy) (épisodes 141 à 143, 183 à 210, 300)
 François Rigaut (Serge Hazanavicius) (épisodes 183 à 200)
 Pierre Rigaut (Jean-Pierre Michaël) (épisodes 185 à 210, 300)
 S
 Fabien Simony (†) (Xavier Lafitte) (épisodes 256 à 270)
 Michel Sarran (Lui-même) (épisodes 309 à 320)
 T
 Lola Teyssier (Sandra Valentin) (épisodes 362, 424, 425, 553 à 564)
 Philippe Teyssier (François-Dominique Blin) (épisodes 376 et 377, 424 et 425, 562 et 563)
 V
 Bart Vallorta (Hector Langevin) (épisodes 53 et 55)
 Vikash (Harman Deep Palminder) (épisodes 360 à 371)
 Stéphanie Vaton (France Renard) (épisodes 589 à…) 
 W
 Brice Weber (Jean-Védas Mata Nzadi) (épisodes 534 à 547)
 Y
 Yann (Alexandre Brik) (épisodes 290 à 301)
 Z
 Ruben Zantour (Thomas Vernant) (épisodes 445 à 456)

Intrigues

Notes et références 
 Notes

 Références